Балтимор:

Топоним 
 Балтимор — город в штате Мэриленд, США.
 Балтимор — округ в штате Мэриленд. Административно никак не связан с одноимённым городом.
 Балтимор — город в графстве Корк, Ирландия.
 Балтимор — военный аэродром в Воронеже.
 Балтимор — одно из названий грузового порта в Ломоносове, Санкт-Петербург.

Фамилия 
 Балтимор, Дейвид (род. 1938) — американский биохимик, молекулярный биолог и вирусолог, лауреат Нобелевской премии по медицине.
 Балтимор, Джордж (ок.1580—1632) — английский лорд, владелец земельных угодий в Мэриленде.
 Балтимор, Сесил (1605—1675) — английский колонизатор; сын Джорджа Балтимора.

Другое 
 «Балтимор» — американский средний бомбардировщик.
 «Балтимор» — торговый бренд Unilever.
 Тяжёлые крейсера типа «Балтимор» — тип тяжёлых крейсеров флота США времён Второй мировой войны.
 (5870) Балтимор — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Балтимор Колтс в сезоне 1970
 Балтимор Ориолс
 Балтимор Рэйвенс
 Балтимор-Холдинг — российский производитель кетчупов.
 Балтимор/Вашингтон (аэропорт)